Ulster kan syfta på:

 Ulster (textil) – de klädesplagg som tillverkades av det ursprungligen irländska ylletyget
 Ulsterskottar – en etnisk folkgrupp med ursprung i regionen Ulster på Irland
 Ulster Defence Association – en lojalistisk paramilitär grupp i Nordirland
 Ulster Volunteer Force – en probrittisk paramilitär terrorgrupp i Nordirland
 Ulster Unionist Party – ett unionistiskt parti i Nordirland

Geografi

Irland 

 Ulster, provins,

Tyskland 

 Ulster (Werra) – en biflod till Werra,